Stati Uniti d'America
Greentown – città della Contea di Howard, Indiana
Greentown – census-designated place della Contea di Stark, Ohio